Sokółki ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Sokółki (Kowale Oleckie), Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sokolken, 1938 bis 1945 Halldorf, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Sokółki (Prostki), Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sokolken, 1938 bis 1945 Stahnken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Sokółki (Kazimierz Biskupi), Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen